Der Rajon Lokatschi (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Lokatschi.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an den Rajon Turijsk, im Nordosten an den Rajon Roschyschtsche, im Osten an den Rajon Luzk, im Süden an den Rajon Horochiw, im Südwesten an den Rajon Iwanytschi sowie im Nordwesten an den Rajon Wolodymyr. Das ehemalige Rajonsgebiet wird von den Flüssen Luha-Swynoryjka, Turija und Stochid durchflossen, das Wolhynische Hochland durchzieht ihn in Ost-West-Richtung.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Gorochow und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 30. Dezember 1957, als ihm Teile  des Rajons Saturzi (1940 als Rajon Kyssylyn gegründet) angeschlossen wurden, am 30. Dezember 1962 erfolgte dann die Auflösung des Rajons, seine Fläche wurde dem Rajon Wolodymyr-Wolynskyj und zu kleinen Teilen dem Rajon Horochiw angeschlossen. Dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht und das Rajonsgebiet um die westlichen Teile des ehemaligen Rajons Tortschyn erweitert, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Wolodymyr.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinden, 11 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 53 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Lokatschi
Rajon Wolodymyr
Aufgelöst 2020